

Nautica 
 Adriatic – nave costruita nel 1810 e demolita nel 1822
 Adriatic – nave varata nel 1811 negli Stati Uniti
 SS Adriatic – nave della Collins Line, varata nel 1856 e demolita nel 1871
 SS Adriatic – nave della White Star Line, costruita nel 1871 e demolita nel 1898
 SS Adriatic – nave della Cocker Line, probabilmente affondata nel 1916
 RMS Adriatic – nave della White Star Line, varata nel 1906 e demolita nel 1935